Falucho puede referirse a:

 Falucho (embarcación), embarcación con el palo muy inclinado hacia proa

Falucho una especie de sombrero o birrete de la goliardía.

Personas 

 Antonio Ruiz (El negro Falucho) un personaje argentino no comprobado aún históricamente que habría tenido una actuación heroica en el bando patriota durante la sublevación del Callao.

 Santos Benigno Laciar, Falucho Boxeador argentino nacido en Huinca Renancó, provincia de Córdoba en 1959.

Lugares 

Falucho, localidad de la provincia argentina de La Pampa.